Grand Prix Włoch 1968 (oryg. Gran Premio d'Italia) – dziewiąta runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1968, która odbyła się 8 września 1968, po raz 19. na torze Monza.

39. Grand Prix Włoch, 19. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Uwagi
Pole position: John Surtees - 1:26.07
Najszybsze okrążenie: Jackie Oliver - 1:26.5 na okrążeniu 7

Włochy
1968
1968 we Włoszech